Bootleg (muziek), een onofficiële opname, vaak tegen de wil van artiest of platenfirma
 Bootleg (product), ook wel bootleggers, goederen die zonder officiële licentie zijn vervaardigd
 Bootleg (American football), een schijnbeweging van de quarterback